Die Rammstein Stadium Tour, teilweise offiziell auch als Stadion Tour bezeichnet, ist eine Konzerttournee, die ursprünglich von 2019 bis 2020 stattfinden sollte und die erste Stadion-Tournee der deutschen Neue-Deutsche-Härte-Band Rammstein. Sie führt die Gruppe in die Länder Deutschland, Italien, Estland, Spanien, Schweiz, Dänemark, Litauen, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Tschechien, Slowakei, Luxemburg, Ungarn, Österreich, Russland, Lettland, Finnland, Portugal, Schweden, Norwegen und Polen. Zwischen 27. Mai 2019 und 27. September 2020 sollten 70 Konzerte als Promotion für das 2019 veröffentlichte unbetitelte Album absolviert werden. Später wurden 11 zusätzliche Konzerte in Kanada, Mexiko und in den Vereinigten Staaten angekündigt. Die Tour wurde später aufgrund der COVID-19-Pandemie abgebrochen, bzw. vorläufig nach 2021 verlegt und im März 2021 nochmal nach 2022 verlegt.

Auf der Rangliste der erfolgreichsten Musiktourneen des Jahres 2019 belegte die Rammstein Stadium Tour Platz 65.

Setlist 2019 
Intro: Music for the Royal Fireworks – Overture (von Tonband abgespielt)

Hauptteil 
Was ich liebe
Links 2 3 4
Sex (nur während der ersten drei Konzerte in Gelsenkirchen und Barcelona)
Tattoo
Sehnsucht
Zeig dich
Mein Herz brennt
Puppe
Heirate mich
Diamant
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) (von Tonband abgespielt)
Deutschland
Radio
Mein Teil
Du hast
Sonne
Ohne dich

1. Zugabe 
 Engel (Piano Version)
 Ausländer
 Du riechst so gut
 Pussy

2. Zugabe 
 Rammstein
 Ich will
Outro: Sonne (Piano-Version) und Haifisch (Haiswing Remix) (von Tonband abgespielt)

Setlist 2022 
Intro: Music for the Royal Fireworks – Overture (von Tonband abgespielt)

Hauptteil 
Armee Der Tristen
Zick Zack
Links 2 3 4
Sehnsucht
Zeig Dich
Mein Herz Brennt
Puppe
Heirate Mich
Zeit
Deutschland (RMX by Richard Z. Kruspe) (von Tonband abgespielt)
Deutschland
Radio
Mein Teil
Du hast
Sonne

1. Zugabe 
 Engel (Piano Version)
 Ausländer
 Du riechst so gut
 Pussy

2. Zugabe 
 Rammstein
 Ich will
 Adieu

3. Zugabe 
 Te quiero puta! (Nur während der letzten drei Konzerte in Mexiko-Stadt)

Outro: Sonne (Piano-Version), Haifisch (Haiswing Remix) und Ohne dich (Piano Version) (von Tonband abgespielt)

Konzerttermine

Weblinks 
 Tourneedaten bei Rammstein

Einzelnachweise 

Musiktournee 2019
Musiktournee 2022
Musiktournee 2023
Rammstein